Nothing Remains The Same — третий студийный альбом шведской металической группы Pain, выпущен в 2002 году на шведском лейбле Stockholm Records. Nothing Remains The Same занимал 6 место в чарте Швеции в течение 9 недель — дольше, чем любой другой альбом Pain. В 2011 году Международная федерация производителей фонограмм сертифицировала альбом «золотым диском».

Об альбоме

Видео 
 С данного альбома на три песни «Eleanor Rigby», «Just Hate Me», and «Shut Your Mouth» сняты видеоклипы.
 «Eleanor Rigby» видеоклип кавер-версии песни группы «The Beatles» — живое выступление в студии.
 «Just Hate Me» видеоклип о роботе, забытом своим создателем, который начинает делать другого робота и даже использует части первого робота для завершения второго.
 «Shut Your Mouth» видеоклип об инопланетянине, который посещает фронтмена группы Петера Тэгтгрена и говорит ему убедить людей в его существовании. Он пытается это сделать, но терпит неудачу.

Список композиций 
 «It’s Only Them» — 4:51
 «Shut Your Mouth» — 3:13
 «Close My Eyes» — 3:45
 «Just Hate Me» — 4:55 (в соавторстве с Per Aldeheim and Макс Мартин)
 «Injected Paradise» — 5:10
 «Eleanor Rigby» (кавер-версия песни группы The Beatles) — 3:51
 «Expelled» — 3:43
 «Pull Me Under» — 4:15
 «Save Me» — 3:37
 «The Game» — 4:05
 «Fade Away» — 4:59
 «Hate Me» (Бонус-трек) — 5:22
 «Liar» (Бонус-трек) — 5:18
 «Give It Up» (Бонус-трек) — 3:56

Примечания 

Альбомы Pain